

Пішково — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Пішково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Пішково — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Пішково — село, Нерчинський район, Забайкальський край

Див. також 
 Право-Пішково